

Familles indiennes 

Gandhi est un patronyme indien, qui signifie « parfumeur » en hindi.

Deux familles différentes, qui ont marqué l'Inde au , portent ce nom :

 La famille du Mahatma Mohandas Gandhi, l'un des pères fondateurs de l'Inde moderne et un défenseur de la non-violence comme moyen révolutionnaire.
 Kasturba Gandhi (1869-1944), femme du Mahatma Gandhi,
 Harilal Gandhi (1888–1948), fils aîné du Mahatma Gandhi,
 Manilal Gandhi (1891–1956), second fils du Mahatma Gandhi,
 Ela Gandhi (1940-), fille du précédent,
 Arun Gandhi, fils du précédent,
 Ramdas Gandhi (1897–1969), troisième fils du Mahatma Gandhi,
 Devdas Gandhi (1900–1957), fils cadet du Mahatma Gandhi,
 Rajmohan Gandhi, un biographe, fils du précédent.

 La famille Nehru-Gandhi : 
 Indira Gandhi (1917-1984), fille unique de Jawaharlal Nehru (1889-1964), premier Premier ministre de l'Inde de 1947 à 1964, elle-même Première ministre de 1966 à 1977 et de 1980 à 1984, épouse de Feroze Gandhi (1912-1960).
 Rajiv Gandhi (1944–1991), Premier ministre de l'Inde de 1984 à 1989, fils d'Indira Gandhi,
 Sonia Gandhi (1946), présidente du Parti du Congrès en Inde, veuve de Rajiv Gandhi,
 Rahul Gandhi (1970), fils de Sonia Gandhi et Rajiv Gandhi,
 Priyanka Gandhi (1971), fille de Sonia Gandhi et Rajiv Gandhi.
 Sanjay Gandhi (1946–1980), fils d'Indira Gandhi,
 Maneka Gandhi (1956), veuve de Sanjay Gandhi,
 Varun Gandhi (1980), fils de Sanjay Gandhi et Maneka Gandhi,

Prénom 
 Gandhi Djuna, nom de naissance de Gims, un chanteur, rappeur et compositeur congolais

Film 
 Gandhi est un film américano-britannique réalisé par Richard Attenborough en 1982

Prix 
 Trois prix pour la paix et la non-violence ont été nommés en l'honneur du Mahatma Gandhi :
 le Prix Gandhi pour la paix (Gandhi Peace Prize) décerné par le gouvernement indien ;
 le Prix Gandhi pour la paix (Gandhi Peace Award) décerné par l'Organisation non gouvernementale américaine Promoting Enduring Peace affiliée au mouvement quaker ;
 le  (Gandhi-King Award for Nonviolence), décerné par le mouvement mondial pour la non-violence (The World Movement for Nonviolence).

Musique 
 Kiran Gandhi, artiste de musique électronique, batteuse, chanteuse et féministe activiste
 Madame Gandhi formation de Kiran Gandhi

Autres 
 Le gandhi, une sorte de coiffe ou chapeau, en hommage à Gandhi

Notes et références 

Homonymie de patronyme